

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Rzeplin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Rzeplin – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek 
 Rzeplin – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała 
 Rzeplin – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik

Zobacz też 
 Rzeplin-Osada, Kolonia Rzeplin